Diogo de Teive (humanista)
 Diogo de Teive (navegador)
 Diogo de Teive Vasconcelos Cabral

Ver também 
 Diogo

Desambiguações de antropônimos